Kochshof (Kochs Hof) steht für
Kochs Hof (Leipzig), Gebäudekomplex
Kochshof (Odenthal), Gutshof